Henry Jensen har flere betydninger:

 Henry Jensen (rektor) – tidligere gymnasierektor (1907–1989).
 Henry E. Jensen – dansk professor i agronomi (født 1937).